Der sechste Kontinent ist der Titel mehrerer Filme:

 Der sechste Kontinent (1954)
 Der sechste Kontinent (1976)
 Der sechste Kontinent (1992)